I World Group Play-offs sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2006. I vincitori vengono ammessi al World Group 2007, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Play-offs

Austria vs. Messico

Germania vs. Thailandia

Paesi Bassi vs. Repubblica Ceca

Romania vs. Corea del Sud

Slovacchia vs. Belgio

Spagna vs. Italia

Brasile vs. Svezia

Svizzera vs. Serbia e Montenegro

Coppa Davis 2006